Marcenat puede referirse a: 

 Marcenat, comuna francesa situada en Allier.
 Marcenat, comuna francesa situada en Cantal.